Barricade es un personaje ficticio del universo de Transformers.

Generación 1: Cómic  
Barricade aparece por primera vez en 1990 como parte de un equipo de carreras Decepticon patrulla de la pista, su vehículo de modo de ser un automóvil de Fórmula 1 de carreras cybertroniano. 

Barricade es el líder de un grupo Pandillas Decepticon en Cybertron en carreras y trae al mismo borde brutal a su posición como líder de la patrulla de carreras Decepticons en Cybertron. Sus soldados saben que el más mínimo error que cometan mueren, y se esfuerzan por cumplir con sus estándares exigentes. Su carácter es cruel y duro, un estilo de liderazgo abusivo y odia la moral.

Transformers: Energon
Barricade es el nombre del equivalente a Onslaught el líder de los Combaticons , él se hizo conocido en la serie Transformers Energon como el líder del equipo que forma el cuerpo de Maximus (Bruticus en Japón), su modo alterno es un vehículo que un camión de misiles.

Películas live-action

Transformers (2007) 
Barricade es un espía de los Decepticons que se transforma en un automóvil policía Ford Mustang Sale en 2008 con el grabado "To Punish and Enslave" ("Para Castigar y Esclavizar"). Aparece en reunirse con Frenzy desde el aterrizaje del avión presidencial, en buscar a Sam Witwicky (por su apodo "Ladiesman 217"). Encuentra a Sam y lo persigue durante el trascurso de la historia para que le diera los lentes de su bisabuelo los cuales tienen la información en donde se encuentra el Sector 7 en donde está Megatron congelado y así poder descongelarlo, mientras que Barricade logra capturar a Sam, pero escapa junto con Mikaela, en eso aparece el Autobot Bumblebee quien logra rescatarlos, ya que este lo deja gravemente herido. Barricade aparece al ser llamado por Starscream, junto con otros Decepticons al reunirse con Frenzy al decirles que encontró a Megatron y el AllSpark. Desaparece misteriosamente después de la batalla contra los Autobots.

Transformers: el lado oscuro de la luna (2011) 
Después de revivir en la segunda entrega, Barricade hace una breve aparición junto con Soundwave y varios Drones Decepticon a quienes tomaron de rehenes a Ratchet, Bumblebee, Dino/Mirage, Sideswipe y Que/Wheeljack para luego ser ejecutados. Wheeljack es el primer rehén ajusticiado en morir a manos de Barricade rematándolo de un tiro en la cabeza momentos antes que un Drone Decepticon lo dejara mortalmente herido de 1 disparo por el pecho, después que Barricade remata a Wheeljack viéndolo caer al suelo despedazándose su cabeza de su cuerpo este se burla y se ríe descaradamente. Después de este suceso, y a pesar de que Bumblebee debía ser teóricamente el siguiente rehén ajusticiado, Wheelie y Brains lo rescatan casualmente, después de provocar la destrucción de los circuitos que se encargaban de la estabilidad de la nave y la consiguiente expulsión de naves Decepticons que se encontraban a bordo y que se desplomaron cerca del área de ejecución de Soundwave. Soundwave y los Drone Decepticon sintiéndose interrumpidos por la nave Decepticon que cae, Bumblebee aprovecha esta situación para eliminar a Soundwave y al Drone Decepticon que colaboró con Barricade en venganza de la muerte de su amigoWheeljack.

Poco antes Barricade se dirigió a ayudar a Shockwave,en donde este muere instantáneamente junto con otro Drone Decepticon en un ataque sorpresivo de los soldados de la NEST tirándole a este y el Drone Decepticon disparos en la cara para distraerlos y luego les colocaron las bombas de Wheeljack en los pies para luego dejarlo inutilizado sin poderse levantar y rematándolo en un ataque masivo de disparos por los soldados de Robert Epps de N.E.S.T. y de esa manera es, como muere este Decepticon junto con un Drone Decepticon compartiendo este mismo destino. Mantiene los colores blanco y negro.

Transformers: la era de la extinción 
En el principio de la película, Barricade hace una aparición corta en una grabación transmitida por la televisión, cuando se recordaban los hechos de la Batalla de Chicago, donde aparentemente es asesinado.

Transformers: el último caballero (2017) 
Barricade regresa durante la batalla de Chicago en El lado oscuro de la luna, donde aparentemente fue asesinado por el equipo N.E.S.T, pero resulta que sobrevivió y escapó. Su modo alterno es un Ford Mustang GT de policía modificado por Saleen.

Después de haber sobrevivido a las heridas que sufrió en Chicago, se escondió para evitar ser cazado por los seres humanos en los años posteriores, Barricade había sido reconstruido en una forma nueva más elegante. Él actuó como espía y explorador de Megatron en su búsqueda del talismán de los caballeros de Iacon. Sin saber que, llevaba un tiempo siendo vigilado por la CIA, que lo utiliza para escuchar en esquemas a Megatron. En las ruinas de Chicago presenció cuando el talismán le es otorgado a Cade Yeager por uno de los caballeros. Sin embargo que no pudo obtenerlo que debido a la llegada del TRF los cuales estaban fuertemente armados, quedándose a observar desde la distancia, ya que tenían un altercado con Yeager y los Autobots.

Informó de nuevo a Megatron, lo que enfureció a su líder por cierto mediante el parpadeo de la luz en su rostro. Informó de los acontecimientos de su misión, y Megatron se enojó aún más por su fracaso para recuperar el talismán, que era necesario para encontrar el personal que requieren. Mas ninguno de los dos se percató que, su conversación estaba siendo monitoreada por William Lennox y el General Morshower a través del fallo plantado en Barricade. Barricade logró salvar la situación, lo que indicaba que sabía que los podría llevar al personal, los propios TRF.

Barricade más tarde se unió a su líder y los Decepticons se aseguraron de la libertad en su búsqueda con Yeager. Llegaron al depósito de chatarra, pero Yeager ya había huido a un pueblo cercano y lo siguieron. Se encontraron con cierta resistencia no del todo inesperado con los Autobots Bumblebee, Drift y Crosshairs y abatido por una trampa de Yeager. Barricade tomó el punto en la búsqueda de Yeager a través de la ciudad y es atacado por Grimlock al llegar, pero fue enviado por un golpe de cola del Dinobot. Cuando la mitad de sus compañeros cayó en la batalla, él, junto con Megatron y Nitro Zeus, se retiró rápidamente.

Él y sus compañeros luego siguieron a Yeager a Inglaterra, sabiendo que era la clave para encontrar el personal. En Londres, él persiguió a Bumblebee con Yeager y Viviane Wembly. Él trató de acorralarlos, pero recibió unos disparos para parte de Bumblebee. Se transformó para intentar atraparlos, pero cayó en el carril contrario y fue embestido por un camión grande. Golpeado con fuerza suficiente para comentar sobre lo mucho que dolía, la colisión fue tan grave para continuar la persecución.

Más tarde, apareció con Megatron y Nitro en Stone Henge, el sitio que drene a Unicron, que yacía en lo profundo de la tierra, de su energía y reactivar el recién llegado Cybertron. Felizmente se regodeó que había vivido para matar a un planeta y comentó sobre la facilidad con que podían matar a Unicron. Ellos pronto fueron atacados por los seres humanos y que respondieron al fuego. Más tarde se desvaneció, al parecer después de haber huido de Megatron y Nitro que fue destruido.

Enlaces externos 
TFwiki.net Transformers Wiki

Referencias

Personajes de Transformers
Decepticons
Vehículos ficticios